Mordvilla oder Mord-Villa ist die Bezeichnung folgender Gebäude:
 Erdmannsdorffstraße 227 (Wörlitz)
 Villa Horten in Kempen, siehe Liste der Baudenkmäler in Kempen #Villa Horten